5 je lahko:
 5 - število
 5 - leto n. št.
 5 pr. n. št. - leto pr. n. št.
 5. polk
 5. brigada
 5. divizija
 5. korpus
 5. armada
 5. armadna skupina
 5 Astraea - asteroid
 U-5 - nemška podmornica prve svetovne vojne
 U-5 - nemška podmornica druge svetovne vojne
 U-5 - nemška podmornica Bundesmarine
 UB-5 - nemška obalna podmornica prve svetovne vojne
 UC-5 - nemška podmornica minopolagalka prve svetovne vojne
 U-5 - avstro-ogrska podmornica prve svetovne vojne
 Renault 5
 I-5 - japonska podmornica druge svetovne vojne
 5 - film
 5. januar
 5. februar
 5. marec
 5. april
 5. maj
 5. junij
 5. julij
 5. avgust
 5. september
 5. oktober
 5. november
 5. december
 M5